

Santi 
Diversi santi portano il nome di Sulpizio, tra i quali:
San Sulpizio Severo, vescovo (17 gennaio)
San Sulpizio il Pio, vescovo (29 gennaio)

Altro 
San Sulpizio, chiesa di Parigi
Compagnia dei Sacerdoti di San Sulpizio

Pagine correlate 
 Saint-Sulpice – pagina di disambiguazione